Pet Sematary  puede referirse a:

 Cementerio de animales (título original: Pet Sematary), es una novela de terror de 1983 del escritor estadounidense Stephen King.
 Pet Sematary, película de 1989 dirigida por Mary Lambert basada en la novela homónima de Stephen King.
 Pet Sematary, película de 2019 dirigida por Kevin Kolsch y Dennis Widmyer, basada también en la novela homónima de Stephen King.
 Pet Sematary, canción de 1989 de la banda de punk-rock Ramones sobre la película homónima.